Rašovice est un toponyme qui peut désigner :

Rašovice, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Rašovice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie